Quintus Caecilius Metellus Nepos är ett namn som burits av flera romare:

* Quintus Caecilius Metellus Nepos (konsul 98 f.Kr.) (död 55 f.Kr.), romersk politiker 
 Quintus Caecilius Metellus Nepos (konsul 57 f.Kr.) (död 55 f.Kr.), romersk politiker